Małksa bezeichnet folgende geografische Objekte:

 Małksa, niedersorbischer Name der Malxe, Fluss in Brandenburg
 Małksa, niedersorbischer Name von Mulknitz, Ortsteil der Stadt Forst (Lausitz), Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg